Muguet, planta de flors blanques.
 Muguet, malaltia infecciosa de la boca.